Батра́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70054.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 36 км северо-западнее Безансона, в 45 км к юго-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 228 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 157 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 122 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 122 активных жителей работали 113 человек (64 мужчины и 49 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 35 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона